

Toponymie 
 Clémency (Ardennes) est une ancienne commune du département des Ardennes, qui fusionna avec Matton, en 1793, pour former la commune de Matton-et-Clémency.
 Clemency est une section de la commune luxembourgeoise de Käerjeng située dans le canton de Capellen.

Cinéma
 Clemency,  un film américain de Chinonye Chukwu, sorti en 2019.